Елена Устиновна Лукашевич (; 1932—2017)— советский, белорусский врач-педиатр. Народный врач СССР (1979).

Биография 
Родилась в 1932 году. 

В 1955 году окончила Минский медицинский институт и работала участковым врачом: в 1955—1957 годах — в городе Лида, с 1957 — в детской поликлинике № 14 в Минске

Умерла в ноябре 2017 года.

Звания и награды 
 Народный врач СССР (1979)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Белорусского медицинского университета‎